Příjmení Mencl nosí více významných osobností:

 Dobroslava Menclová (1904–1978) – česká historička umění, architektka a archeoložka
 František Mencl (1879–1960) – český mostní stavitel, inženýr a projektant
 Jana Stibůrková-Menclová (* 1959) – československá hráčka basketbalu
 Václav Mencl (rozcestník) – rozcestník
 Vladimír Mencl (1926–2021) – český klavírní virtuos, malíř, pedagog
 Vojtěch Mencl – rozcestník

podobné
 Menzel